Кормило може да се отнася за:
 Кормило – уред за управление на превозно средство
 „Кормило“ - ляв вестник, издаван през 30-те години на ХХ век, сред чиито сътрудници са Георги Караславов, Христо Радевски, Александър Жендов, Орлин Василев
 „Кормило“ - литературен сборник (1933), под редакцията на Людмил Стоянов